Aljaba puede referirse a:

 Aljaba, contenedor portátil para transportar flechas.
 Aljaba o Chilco, planta de flor del género Fuchsia.
 Kynos Aljaba, tractocamión pesado con capacidades todoterreno fabricado en España para usos militares.